Příjmení Krobot (Krobotová), a Kroboth nosí více různých osobností:

 Ivo Krobot (* 1948, Hrabišín u Šumperk) – český režisér
 Lubomír Krobot (* 1964, Šumperk) – hudebník, houslista a textař
 Miroslav Krobot (* 1951, Šumperk) – český herec, pedagog a režisér, otec Lenky
 Lenka Krobotová (* 1977, Praha) – česká herečka, dcera Miroslava
 Walter Krobot

Kroboth 
 Benjamin Kroboth
 Gustav Kroboth (1904, Čechy – 1985, Seestall), půjčovna skútrů a motorek výrobce inženýr
 Favorit, Stavba motorů a vozidel G. Kroboth
 Johann Kroboth (1897–1949)
 Rudolf Kroboth (1887, Hoflenz (Mlýnický Dvůr) – 1964, Eisenstadt), rakouský politik (SPÖ), poslanec parlamentu v Burgenlandu
 Rudolf Kroboth (kuchař) (1920–1986), kuchař
 Siegfried Kroboth (1968, Berlín – 1973, Berlín), počet obětí Berlínské zdi

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení